Usen bezeichnet:
 zwei Flüsse in Russland: Kleiner Usen und Großer Usen
 griechisch Ούζοι (Ouzoi), byzantinische Bezeichnung für ein Turkvolk des 11. Jahrhunderts, siehe Oghusen

Siehe auch:
Nowy Usen 
Usenh